Miejscowości w USA:
 Roebling – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Burlington

Osoby o tym nazwisku:
 John Augustus Roebling – amerykański inżynier
 Emily Warren Roebling – amerykańska budownicza Mostu Brooklińskiego
 Washington Augustus Roebling – amerykański inżynier, budowniczy Mostu Brooklińskiego